Uliana Sergeïevna Perebinosova, née le  en Russie, est une gymnaste artistique russe.

Carrière 
Uliana Perebinosova remporte la médaille d'or du concours par équipes aux Championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 2018.

Liens externes 
 

Gymnaste artistique féminine russe
Championne d'Europe de gymnastique artistique
Naissance en mai 2001
Naissance en Russie